Ракель Копс-Джонс і Абігейл Спірс були чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул, оскільки в першому колі їх перемогли Єлена Янкович і Катарина Среботнік.
Кара Блек і Саня Мірза виграли титул, у фіналі перемігши пару Чжань Хаоцін і Лізель Губер з рахунком 4–6, 6–0, [11–9].

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main Draw 

2013
Toray Pan Pacific Open, парний розряд
2013 у японському спорті